Een radio-ontvanger
Een wide receiver, sportterm